Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на 35. Европском првенству у дворани 2019. у Глазгову одржано је 1. и 3. марта у Емиратес арени.

Титулу освојену у Београду 2017. бранио је Нелсон Евора из Португалије.

Земље учеснице 
Учествовало је 19 такмичара из 14 земаља.

  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2019. години 
Осам најбољих европских такмичара у троскоку у дворани 2019. године пре почетка првенства (1. марта 2019), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за пласман 8 такмичара а у финале износила је 16,70 m (КВ). Норму је испунило 4 такмичара а (КВ) а 4 су се пласирала на основу постигнутог резултата (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју Атлетичар ка представља

Финале 
Такмичење је одржано 3. марта 2019. године у 19:35.

1 Повукао се са такмичења

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2019. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2019. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2019.
Троскок на Европском првенству у атлетици у дворани